Weissenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Weissenburger (* 1959), österreichischer Jurist 
 Vinzenz Weissenburger (* 1980), deutscher Dirigent, Chorleiter und Diplom-Tonmeister

Siehe auch:
 Weyssenburger
 Weisenburger